Семья известных немецких архитекторов Динценхоферов состояла из пяти братьев, двое из которых имели сыновей, пошедших по пути отцов, а именно:

 Георг Динценхофер () (1643—1689)
 Вольфганг Динценхофер () (1648—1706)
 Христоф Динценхофер () (1655—1722)
 И его сын Килиан Динценхофер () (1689—1751)
 Леонард Динценхофер () (1660—1707)
 Иоганн Динценхофер () (1663—1726)
 И его сын Юстус Динценхофер () (1702—1744)

Банц 
Начат постройкой в 1695 году Иоганом Леонардом Динценхофером. Им же возведена здесь церковь (1710—1719), богато украшенная внутри скульптурой и фресками. Алтарь был сооружён Балтазаром Естербауэром (1714).

Базилика в Вальдзассене 
 
Георг Динценхофер построил грандиозную церковь монастыря Вальдзассен в 1682—1704 годах. В создании роскошного интерьера церкви принимал участие известный по строительству собора в Пассау мастер Джованни Батиста Карлоне.

Паломническая церковь (Каппель) около Вальдзассена 

Эту церковь в монастыре Вальдзассен Георг Динценхофер построил в 1682—1689 годах.

Через 100 лет после постройки, бывший здесь проездом Гёте выразился так: «Это ценнейшее приобретение для каждого духовно одарённого человека, который до этого ничем не выделялся из остального населения»

Монастырь Михельфельд 
Вольфганг Динценхофер (1689—1700)

Паломническая церковь в Траутмансхофене 
Леонард, Георг и Вольфганг (1686—1691)

Примечания

Литература 
 Dr. Fritz Winzer Weltgeschichte Daten Fakten Bilder. Georg Westermann Verlag. 1987. ISBN 3-07-509036-0
 Schulz, Paul Otto. Ostbauern.Köln:DuMont, 1998 ISBN 3-7701-4159-8
 Baedecker. Deutschland. Verlag Karl Baedeker. 2002. ISBN 3-8297-1004-6